een proef om een hypothese te testen, zie Experiment
 een plaats in de VS, zie Experiment (Georgia)
 de Nederlandse titel van een boek van Robin Cook, zie Experiment (boek)
 een bordspel, zie Experiment (bordspel)